Tafdrup est un nom de famille danois notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Christian Tafdrup (né en 1978), acteur, réalisateur et scénariste danois ;
  (né en 1979), poète et auteur danois ;
 Pia Tafdrup (née en 1952), femme de lettres danoise.

Notes et références